III liga polska w piłce nożnej (1976/1977) – 25. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Liczbę grup zmniejszono z 23 do 8 i tylko 106 z 326 zespołów zachowało miejsce na trzecim poziomie rozgrywek. Dodatkowo w lidze zagrało 6 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu.

Reforma 
Po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1975 roku postanowiono reaktywować III ligę. Według regulaminu rozgrywek w sezonie 1976/77 każde nowe województwo miało mieć swojego reprezentanta na tym poziomie rozgrywek. Dodatkowo drużyny rezerwowe zostały przez jeden rok pozbawione prawa gry w III lidze.
Początkowo w lidze miało zagrać 114 drużyn (w 7 grupach 14 zespołowych i jednej grupie 16 zespołowej), ale ostatecznie PZPN zadecydował, że wszystkie grupy będą liczyć po 14 drużyn. Jednakże na ostateczny skład ligi miały wpływ afery barażowe z poprzedniego sezonu.

Afery barażowe 
 Zagłębie Konin (które jako zwycięzca jednej z grup barażowych uzyskał awans do II ligi) został oskarżony o przekupienie graczy RKS Błonie. Oba zespoły przed rozpoczęciem sezonu zostały karnie zdegradowane do klasy okręgowej (IV poziom rozgrywek). W wyniku postępowania dyscyplinarnego okazało się, że Zagłębie przekupiło również piłkarzy Stilonu Gorzów Wielkopolski. Zespół Stilonu (który zdążył rozegrać 5 kolejek w III lidze) został karnie przesunięty do klasy okręgowej, a w grupie VII grało tylko 13 zespołów.W wyniku tzw. „afery konińskiej” awans do II ligi uzyskała Concordia Piotrków Trybunalski, a jej miejsce w III lidze zostało zajęte przez Włókniarza Łódź, natomiast zespół RKS Błonie został zastąpiony przez Marymont Warszawa.
 Kolejną aferą, która wpłynęła na kształt ligi była dyskwalifikacja Stali Brzeg, w której w czasie baraży o awans do II ligi występował nieuprawniony zawodnik. Spowodowało to, że z awans do II ligi uzyskała Unia Tarnów.Stal Brzeg pozostała więc na III poziomie rozgrywek i została dokooptowana do grupy VI (która ostatecznie liczyła 15 zespołów), natomiast Unia Tarnów została zastąpiona w grupie IV przez Borek Kraków.

Nowe zespoły 
(S) 6 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

Grupa I 
W grupie grały zespoły z 6 województw: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, koszalińskiego, słupskiego i toruńskiego.
Tabela końcowa:

 Victoria Sianów przed rozpoczęciem sezonu zrezygnowała z gry w III lidze, a jej miejsce początkowo miał zająć Piast Człuchów, ale ostatecznie w lidze wystąpiła Kotwica Kołobrzeg
 Ruch Grudziądz zmienił nazwę na Stomil Grudziądz

Grupa II 
Tabela końcowa:

 Marymont Warszawa zastąpił karnie zdegradowany (w wyniku afery konińskiej) RKS Błonie
 MZKS Ostrołęka w trakcie sezonu zmienił nazwę na Narew Ostrołęka

Grupa III 
Tabela końcowa:

 RAKS Biała Podlaska w trakcie sezonu zmienił nazwę na AZS AWF Biała Podlaska

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Borek Kraków zastąpił Unię Tarnów, która uzyskała awans do II ligi (po dyskwalifikacji Stali Brzeg)

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Początkowo grupa miała liczyć 16 drużyn, ale ostatecznie Rafamet Kuźnia Raciborska i Sarmacja Będzin zagrały w klasie okręgowej
 AKS Niwka zmienił nazwę na AKS Górnik Niwka
 W lutym 1977 roku Wojkowice włączono do Będzina

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 Stal Brzeg została dokooptowana po rozpoczęciu rozgrywek (po tym jak w wyniku dyskwalifikacji straciła miejsce w II lidze)

Grupa VII 
Tabela końcowa:

 Stilon Gorzów Wielkopolski po rozegraniu 5 kolejek został karnie (w wyniku afery konińskiej) przesunięty do klasy okręgowej, a jego wyniki w III lidze zostały anulowane.

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

 Włókniarz Łódź zastąpił Concordię Piotrków Trybunalski (która w wyniku afery konińskiej uzyskała awans do II ligi)

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
1976 w polskim sporcie
1977 w polskim sporcie